Ачапня́к ():
 Ачапняк — район Еревана.
 Ачапняк (станция метро) — строящаяся станция Ереванского метрополитена, которая будет соединена с действующей станцией Барекамуцюн.